Уруми:

 Уруми — традиционный индийский меч-пояс.
 Уруми — исторический фильм с элементами фэнтези.
 Уруми — мёртвый язык, относящийся к языковой семье тупи, который был распространён в штате Рондония в Бразилии.